Hayfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hayfield (Iowa)
 Hayfield (Kalifornien)
 Hayfield (Minnesota)
 Hayfield (Fairfax County, Virginia)
 Hayfield (Frederick County, Virginia)

Hayfield ist der Name eines Ortes in Großbritannien:

 Hayfield (Derbyshire)